Jméno a příjmení Karel Kryl má více nositelů:

 Karel Kryl (1944–1994) – český písničkář
 Karel Kryl (knihtiskař) (1878–1943) – český knihtiskař
 Karel Kryl (typograf) (1910–1971) – český typograf, tiskař a vydavatel, otec písničkáře Karla Kryla